Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Amra Sadiković che ha battuto in finale Tereza Mrdeža 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Laura Robson (quarti di finale)
 Yvonne Meusburger (primo turno)
 Iryna Bremond (primo turno)
 Julija Putinceva (primo turno)

 Sarah Gronert (secondo turno)
 Marta Domachowska (primo turno)
 Victoria Larrière (secondo turno)
 Tatjana Maria (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2012